Heather Blundell, née Heather Pamela McKay, joueuse australienne de squash ;
 Stuart Blundell Rawlins, général britannique ;
 John Blundell Maple, homme d'affaires anglais ;
 Denis Blundell, administrateur colonial et homme d'État britannique ;
 Richard Blundell, économiste et un économètre britannique ;
 Hannah Blundell, footballeuse internationale anglaise ;
 Mark Blundell, pilote automobile anglais ;
 Michael Blundell, fermier et un homme politique britannique ;
 William Blundell Spence, artiste, musicien, peintre et un amateur vendeur d'art britannique.

Pseudonyme 

 Judy Blundell, romancière américaine.
Patronyme anglais